3. HNL – Istok 2008./09.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2008./2009. sačinjavali su klubovi s područja sljedećih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija
i Bjelovarsko-bilogorska županija.
 

U 2. HNL nije trebao ući nitko radi problema s licenciranjem stadiona, no naposljetku je u 2. HNL ušao HNK Vukovar '91 – četvrtoplasirana momčad. U 4. HNL su trebali ispasti NK Croatia Đakovo, NK Koprivnica, NK Belišće i NK Marsonia Slavonski Brod, no ulaskom HNK Vukovara '91 u 2. HNL, odustajanjem NK Virovitice kao i pobjednika 4. HNL – sjever B od daljnjeg natjecanja u 3. HNL, iz lige je ispala samo NK Marsonia iz Slavonskog Broda. Novi članovi 3. HNL – istok su NK Sloboda iz Varaždina, MV Croatia iz Slavonskog Broda te NK Lipik.
 NK Marsonia je izbačena iz natjecanja nakon 22. kola radi nepodmirenih novčanih obveza, te su joj brisane sve utakmice proljetnog dijela sezone.

2008./09. Istok
3-istok